JLA steht als Abkürzung für:

 Journal of Late Antiquity, eine historische Fachzeitschrift 
 Japan Library Association, japanischer Bibliotheksverband 
 Justice League of America, eine Gruppierung von Superhelden

JLA